Az 1971-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságot Nyugat-Németországban rendezték 1971. szeptember 10. és szeptember 17. között. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a Szovjetunió nyerte, amely 1957 óta egymás után a nyolcadik győzelmét aratta.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot két darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a harmadik és negyedikek az 5–8., az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1971
Európa-bajnokság